Melipilla kan syfta på:

Chile 

 Melipilla (kommun), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Melipilla, 
 Melipilla (ort), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Melipilla,